Mellu ist der Name der geographischen Objekte:
 Mellu (Rongelap), Insel im Rongelap-Atoll, Marshallinseln
 Mellu (Kwajalein), Insel im Kwajalein-Atoll

 Mellu (Nil), Insel im Sudan (Nahr an-Nil)